Heroes' Acre en Afrique du Sud
 Heroes' Acre en Namibie
 Heroes' Acre au Zimbabwe

Homonymie de monument